Podhled má několik významů:
 Spodní viditelná plocha vodorovné či šikmé konstrukce, též samostatně budovaná část stropní konstrukce
 Nízký úhel fotografického záběru tzv. žabí perspektiva
 Způsob umístění puškohledu, umožňující střílet přes mířidla